Жёлтая ро́за:
 Жёлтая роза — сорта роз с цветками жёлтого цвета.
 Также может иметься в виду шиповник зловонный () либо Гультемия персидская ().
 «» — масонское общество, действовавшее в Швеции в 1802—1803 годах.
 «» — повесть венгерского писателя Мора Йокаи (1892).
 «» — песня в стиле кантри на мелодию народной песни «Жёлтая роза Техаса» (1984).
 «» — телесериал (США, 1983—1984).

См. также 
 
 «Мэрджелату по прозвищу „Жёлтая Роза“» — серия приключенческих исторических фильмов (Румыния, 1980—1985).